Densusianu ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Densușianu (1837–1900), rumänischer Autor, Romanist und Rumänist
 Nicolae Densușianu (1846–1911), rumänischer Ethnologe und Folklorist
 Ovid Densusianu (1873–1938), rumänischer Romanist, Rumänist, Volkskundler und Dichter